Basiliek van Notre-Dame (Nice)
 Basiliek van Notre-Dame (Saigon)